Рудавец — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Рудавец — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Рудавец — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Рудавец — село в Обоянском районе Курской области.

Водоём 
 Рудавец — озеро в Браславском районе Витебской области Белоруссии, в бассейне реки Дружнянка.